Surheide ist eine Ortsbezeichnung

 Surheide (Bremerhaven)
 Surheide (Ottersberg) im Ottersberger Gemeindeteil Quelkhorn